Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 43-as, illetve -as,  és 43F jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 43-as busz (Budapest)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1977–1990)megszűnt
  busz (Budapest, 1977–1981)megszűnt

 43-as busz (Debrecen)

 43-as busz (Esztergom)
 43F busz (Esztergom)

 43-as busz (Kaposvár)

 43-as busz (Miskolc)

 43-as busz (Pécs)
 43-as busz (Pécs)megszűnt

 43-as busz (Szeged)megszűnt

 43-as busz (Székesfehérvár)

 43-as busz (Szolnok)

 43-as busz (Tatabánya)megszűnt